Илир Сейтай (, род. 1957, Саранда) — албанский шахматист, международный мастер (1991).

Четырёхкратный чемпион Албании (1983, 1991, 1999, 2009 гг.).

В составе сборной Албании участник двенадцати шахматных олимпиад (1984, 1988, 1990, 1994, 1998, 2002, 2004, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018), командных чемпионатов Европы 2001 и 2017 гг. и Балканиады 1994 г.

В 1985, 1995, 1998 и 2000 гг. представлял Албанию в зональных турнирах.

Самый высокий рейтинг в его карьере был достигнут 1 июля 1992 года — 2425 очков, когда он занимал второе место (после Ф. Мучо) среди албанских шахматистов. По состоянию на апрель 2017 года его рейтинг составляет 2374 очка.

Периодически проводит семинары и курсы по игре в шахматы, а также показательные выступления.

Основные спортивные результаты

Награды 
 Почётная грамота Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (2016).
 Почётный диплом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (2017) — за особый вклад в пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди российских соотечественников.

Примечания

Ссылки 

 Илир Сейтай  на сайте chess-db.com

Шахматисты Албании